Olaszország
Lanzo d’Intelvi, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében
Lanzo Torinese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Torino megyében